Crezul apostolic  (în ) reprezintă o profesiune de credință creștină folosită în Bisericile Catolică și Protestante. Este socotit drept credința apostolilor. Apostolicum este formă originală crezului (simbolului) roman vechi, așa numitul Romanum. Simbolul apostolic stă la baza simbolului niceno-constantinopolitan. În tradiția medievală latină se credea că fiecare apostol a scris câte un articol al Crezului.

Note

Simboluri de credință creștine